Джермантаун (; ) — топоним США.

Населённые пункты США 
Населённые пункты
  — городок в Висконсине, округ Вашингтон.
  — городок в Висконсине, округ Джуно.
  — деревня в Висконсине.
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Кентукки.
  — поселение в Мэриленде.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — статистически обособленная местность в составе одноимённого городка.
  — город в Огайо.
  — город в Теннесси.

Тауншипы
Основная статья — 
  — в Иллинойсе.
 Джермантаун — в Миннесоте.
  — в Пенсильвании.
  — в Южной Дакоте.

Составные названия
  — деревня в Иллинойсе.
  — городок в Индиане.

Корабли ВМФ США

Прочее 
  — район  Филадельфии.
 
 Сражение при Джермантауне

См. также 
 Джерман
  — поселение в Калифорнии, до 1918 г. известное как Джермантаун.
  — деревня в Небраске, до 1918 г. известная как Джермантаун.